Тунка:

 Тунка — село в Тункинском районе Бурятии.
 Тунка — река на юге Восточной Сибири, правый приток реки Иркут